Зейделевка — название населённых пунктов в России:

 Зейделевка — деревня в Грязинском районе Липецкой области, Кузовском сельсовете.
 Зейделевка — деревня в Грязинском районе Липецкой области, Петровском сельсовете.